Amanda Anisimova (ur. 31 sierpnia 2001 we Freehold) – amerykańska tenisistka pochodzenia rosyjskiego, zwyciężczyni US Open 2017 i finalistka French Open 2016 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w jednym singlowym turnieju rangi ITF. 21 października 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 21. pozycję. 24 czerwca 2019 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 386. miejsce.

W zawodach cyklu WTA Tour Amerykanka wygrała dwa turnieje w grze pojedynczej z trzech rozegranych finałów.

W 2017 roku zadebiutowała w turnieju wielkoszlemowym podczas French Open. Odpadła wówczas w pierwszej rundzie po porażce z Kurumi Narą.

Jako juniorka dotarła do singlowego finału French Open 2016, w którym przegrała z Rebeką Masarovą. Anisimova odniosła triumf podczas US Open 2017 w grze pojedynczej dziewcząt, w finale pokonując Coco Gauff 6:0, 6:2.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (2–1)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (2)

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 2001